Kleinaltdorf bezeichnet Ortschaften im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Kleinaltdorf (Gaildorf), Weiler des Stadtteils Eutendorf von Gaildorf
 Kleinaltdorf (Vellberg), Weiler des Stadtteils Großaltdorf von Vellberg

Siehe auch:
 Altdorf
 Großaltdorf